Мамокша (устар. Момакша) — река в России, протекает по Яранскому и Санчурскому районам Кировской области. Устье реки находится в 174 км по левому берегу реки Большой Кокшаги. Длина реки — 51 км, площадь водосборного бассейна — 645 км².

Притоки (км от устья) 
 река Ихтиалка (лв)
 14 км: река Грязнушка (лв)
 река Турейка (пр)
 18 км: река Ирыкш (лв)
 река Шердыш (пр)
 река Куртейка (пр)
 33 км: река Тюмберь (лв)
 река Студёновка (лв)
 река Матюга (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от Чебоксарского гидроузла до города Казань, без рек Свияга и Цивиль, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010400712112100000640.

Примечания 

Притоки Большой Кокшаги
Реки Яранского района
Реки Санчурского района